Coswig peut désigner deux communes allemandes :
 Coswig, une ville du land de Saxe-Anhalt ;
 Coswig, une ville du land de Saxe.